ZFN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tulita (Territori del Nord-Ovest) (Canada)
 ZFN – nucleasi di dita di zinco (Zinc finger nuclease)